James Caldwell (1770-1838), politico statunitense dell'Ohio.
James W. Caldwell jr. detto Jim (n. 1943), cestista statunitense
 James Caldwell detto Jim (n. 1955), giocatore e allenatore di allenatore di football americano statunitense